Дончанка:

 «Дончанка» — российский женский волейбольный клуб из г. Новочеркасска.
 «Дончанка» — российский женский клуб по хоккею на траве из г. Волгодонска.
 «Дончанка» — российский женский футбольный клуб из г. Новошахтинска, ранее представлял г. Азов.
 «Дончанка-ЦПОР» — украинский женский футбольный клуб из г. Донецка.